Кажазейрас () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Кажазейрас. Население составляет 57 642 человека на 2007 год. Занимает площадь 586,275 км². Плотность населения — 97,7 чел./км².

Праздник города — 22 августа.

История 
Город основан 10 июля 1876 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 154.997.412,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.763,27 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,685 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Параиба